Románia
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Almamező)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Almásbalázsháza)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Almásrákos)
 Szent arkangyalok fatemplom (Almásszelistye)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Almásszentmihály)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Alsóbulzesd)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Alsócsóra)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Alsófeketevölgy)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Alsónyárló) 
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Apahida)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Aranyosronk)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Aszó)
 Szent arkangyalok templom (Bakonya)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Bányika)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Báródbeznye)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Belioara)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Beréd) 
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Berkenyes)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Bikácfalva)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Boérfalva)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Borostelek)
 Szent arkangyalok fatemplom (Borsa)
 Szent arkangyalok templom (Bózes)
 Szent arkangyalok fatemplom (Bréb)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Bucsonfalva)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Ciblesfalva)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Cigányfalva)
 Szent arkangyalok templom (Csákó)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Cseszvára)
 Szent arkangyalok fatemplom (Csíkszentdomokos)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Csömény)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Csömörlő)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Csucsa)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Dabjon) 
 Szent arkangyalok fatemplom (Danulesd)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Debren)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Dellőapáti)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Dés)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Désorbó)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Dióshalom)
 Szent arkangyalok fatemplom (Drágavilma)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Drágosfalva)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Dumbráva)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Egregyborzova)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Erdőszombattelke)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok templom (Fejérd)
 Szent arkangyalok fatemplom (Félixfürdő)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Felsőaklos)
 Szent arkangyalok templom (Felsőgáld)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Forgácskút)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Fűzkút)
 Szent arkangyalok fatemplom (Gyálakuta)
 Szent arkangyalok fatemplom (Gyergyótölgyes)
 Szent arkangyalok fatemplom (Gyulamonostor)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok templom (Havasrogoz)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Hidalmás)
 Szent arkangyalok templom (Horgospataka)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Hosszúrév)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Hosszúújfalu) 
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Hotinka)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Inó) 
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Járamagura)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Járaszurdok)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Jávoros)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Kálna)
 Szent arkangyalok fatemplom (Kalotanádas)
 Szent arkangyalok fatemplom (Karmazinesd)
 Szent arkangyalok templom (Kékesújfalu)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Kékesvásárhely)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Keménye)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Keresztespatak)
 Szent arkangyalok fatemplom (Kisalmás)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Kisbogács)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Kisdebrecen)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Kisdebrek)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Kisderzsida)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Kisenyed) 
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Kisfenes) 
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Kismező) 
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Kisszokond)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Kodrulytelep)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Kohópatak)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Kolafalva)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Konkolyfalva) 
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Kótliget)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok templom (Kovás)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Körössebes)
 Szent arkangyalok templom (Kötelesmező)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Kötke)
 Szent arkangyalok fatemplom (Kőváralja)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok templom (Kővárfonác)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Kővárkölcse)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Kővárremete)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Kővársolymos)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Középvárca)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Krasznatótfalu)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Kupsafalva)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Láposdebrek)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Lele)
 Szent arkangyalok fatemplom (Létka)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Libaton)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Lózsárd)
 Szent arkangyalok templom (Lyauc)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Macskamező)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Magyarbaksa)
 Szent arkangyalok fatemplom (Magyargorbó)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Magyarkályán)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Magyaróság)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Magyarsárd)
 Szent arkangyalok fatemplom (Magyarszentbenedek)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Magyarszentpál)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Martfalva)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Mákófalva)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok templom (Meregyó)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Mezőbottyán)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Mezőkeszü)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Mezőveresegyháza)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok templom (Mikeháza)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Nagydoba)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Nagyfeketepatak)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Nagypapmező)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Nagyszeg) 
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Nagyvárad)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Néma)
 Szent arkangyalok fatemplom (Nemesbudafalva)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Noszoly)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Nyárfás)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Nyírfalva)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Oláhhorvát)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Oláhpéntek)
 Szent arkangyalok fatemplom (Olcs)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Petőrét)
 Szent arkangyalok fatemplom (Petrozsény)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Pirosd) 
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok templom (Pókafalva)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Pusztafentő)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Rogoz)
 Szent Mihály és Gábriel-fatemplom (Rozávlya)
 Szent arkangyalok templom (Ruda)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Runk)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Sófalva)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Sólyom)
 Szent arkangyalok fatemplom (Somkútpataka)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Somróújfalu) 
 Szent arkangyalok fatemplom (Sülelmed)
 Szent arkangyalok fatemplom (Szamosardó)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Szamoshéviz)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Szamosújfalu)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok templom (Szarvaszó)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Szászbongárd)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Szék)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok templom (Szék)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Szelecske)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Széltalló)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Szilágykorond)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Szilágykövesd) 
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Szilágynádasd) 
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Szilágysziget)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok templom (Szind)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Szomordok)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Sztojkafalva)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Szurdok)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Tasnádbajom)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Telkesd)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok templom (Tilicske)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Tordaegres)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Tordaszeleste)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Tótháza)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Tötör)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Turbóca) 
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Tuszatelke) 
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Ünőmező)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Vajdaháza)
 Szent arkangyalok fatemplom (Valisora)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Várfancsika)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Vaskapu)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Vércsorog)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Vízszilvás)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Zálnok)
 Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplom (Zsákfalva)